Старомодная комедия:
 «Старомодная комедия» — пьеса Алексея Арбузова.
 «Старомодная комедия» — советский художественный фильм 1978 года, экранизация одноимённой пьесы Алексея Арбузова.
 «Старомодная комедия (телеспектакль)» — советский телеспектакль по одноимённой пьесе Алексея Арбузова, поставленный в 1975 году с Борисом Тениным в главной роли.